Neolycaena — род бабочек из семейства голубянок.

Описание 
Верхняя сторона крыльев коричнево-бурого цвета или сажисто-бурого цвета. Нижняя сторона крыльев с различными чёрными и белыми точками. Половой диморфизм практически не выражен. В строении гениталий самца тегумен очень широкий, вальвы сросшиеся, сужаются к апексу, саккус короткий, эдеагус несколько длиннее, чем саккус и тегумен, юкста отсутствует.

Ареал 
Виды рода распространены в степной и лесостепной зоне Европы и Северной Азии до Дальнего Востока.

Классификация

Примечания 

Хвостатки
Насекомые Евразии
Роды чешуекрылых